Powidz peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Powidz, un village de la voïvodie de Grande-Pologne, chef-lieu de la gmina de Powidz ;
 Powidz, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.

Divers 
 le parc naturel de Powidz, un parc naturel de la voïvodie de Grande-Pologne.